Gasthaus Lamm  (Gasthaus zum Lamm) steht für Gasthäuser in Baden-Württemberg
Gasthaus Lamm (Böckingen)
Gasthaus Lamm (Langenbrettach) 
Gasthaus zum Lamm (Frankenbach)